Landkreis Bautzen
 Bautzen (stad)
 Bautzen (graafschap)
 Bautzen (gevangenis)
 Slag bij Bautzen